Un nom générique est un nom à caractère englobant, auquel correspondent donc une collection d’éléments pouvant être opposés plus précisément les uns aux autres tout en possédant des caractéristiques communes. Il s’oppose généralement au nom spécifique ou à l’épithète spécifique. Un nom générique peut faire référence à :
 un nom de marque lexicalisé ;
 le nom du genre, premier terme d’un nom binominal.